Als Tulpenbecher wird bezeichnet:
 eine Leitform der Michelsberger Kultur, siehe Tulpenbecher (Michelsberger Kultur)
 die Pilzart Microstoma protractum, siehe Eingerissener Tulpenbecher
 die zugehörige Pilzgattung Microstoma, siehe Tulpenbecher (Pilze)